Mikojan ist der Familienname folgender Personen:

 Anastas Mikojan (Anastas Iwanowitsch Mikojan; 1895–1978), sowjetischer Politiker armenischer Herkunft
 Anastas Alexejewitsch Mikojan, eigentlicher Name von Stas Namin (* 1951), russischer Musiker
 Artjom Mikojan (1905–1970), sowjetischer Flugzeugkonstrukteur
 Matthau Mikojan (geb. Matti Mikkonen; * 1982), finnischer Rockmusiker, Sänger, Gitarrist und Songwriter
 Sergo Mikojan, (1929–2010), sowjetischer Historiker
 Stepan Mikojan (1922–2017) sowjetischer Testpilot